Фуэнте-Аламо () — топоним:
 Фуэнте-Аламо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете.
 Фуэнте-Аламо — населённый пункт в испанской провинции Кордова, входит в состав муниципалитета Пуэнте-Хениль.
  — сельский населённый пункт в испанской провинции Хаэн, входит в состав муниципалитета Алькала-ла-Реаль.
  — археологический памятник в испанской провинции Хаэн, расположен на территории муниципалитета Алькала-ла-Реаль.
  — археологический памятник в испанской провинции Альмерия, расположен на территории муниципалитета Куэвас-дель-Альмансора.
 Фуэнте-Аламо-де-Мурсия — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия.